Teufelsmoor ist der Name von:

 Teufelsmoor, eine Landschaft in Niedersachsen
 Teufelsmoor (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Teufelsmoor (Ort), Ort im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen
 Jägersburger Moor, Teil eines Naturschutzgebietes bei Homburg im Saarland
 Teufelsmoor (Film), deutscher Spielfilm von 2017
 Teufelsmoor (Serie), deutsche Fernsehserie von 1982

Siehe auch:
 Sarah Kohr – Teufelsmoor, deutscher Fernsehfilm von 2020, Episode der Krimireihe Sarah Kohr